На Световното първенство по футбол 2010, фазата на диреткните елиминации ще е вторият и последен етап от свтовното първенство, след груповата фаза. Първите два отбора от всяка група (общо 16) продължават към директните елиминации. Включен е и мач за трето място между отборите загубили на полуфиналите.

Всички мачове в тази фаза (включително финала), които завършат с равенство в редовните 90 минути, играят продължения от две полувремена (по 15 минути всяко). Ако резултатът все още е равен, мачът се решава с дузпи.

Таблица

Осминафинали

Уругвай срещу Южна Корея

САЩ срещу Гана

Германия срещу Англия

Аржентина срещу Мексико

Нидерландия срещу Словакия

Бразилия срещу Чили

Парагвай срещу Япония

Испания срещу Португалия

Четвъртфинали

Нидерландия срещу Бразилия

Уругвай срещу Гана

Аржентина срещу Германия

Парагвай срещу Испания

Полуфинали

Уругвай срещу Нидерландия

Германия срещу Испания

Мач за трето място

Финал

Източници 

Осминафинали
 Уругвай е първият четвъртфиналист
 Гана отсрами Африка, на 1/4-финал е
 Съдийска грешка, отменен гол и 4:1 за Германия срещу Англия
 Аржентина направи нова крачка към титлата
 Холандия прескочи Словакия
 Бразилия продължава атаката на световния връх
 Парагвай е на 1/4-финал след дузпи
 „Ла фурия“ отвя Португалия, на 1/4-финал е

Мач за трето място
 Германия спечели бронза

Четвъртфинали
 „Лалетата“ цъфнаха в Порт Елизабет
 Уругвай на полуфинал след дузпи
 Германия писа четворка на Аржентина
 Испания е на 1/2-финал след драма и две пропуснати дузпи

Полуфинали
 Холандия мина през Уругвай и е финалист
 Октоподът позна: Испания прекърши Германия

Финал
 След Европа „Ла Фурия“ покори и света

Световно първенство по футбол 2010